Surinamese Students Abroad, een internationale studentenvereniging voor Surinaamse studenten
 Suriname Seafood Associatie, een overlegraad binnen de Surinaamse visserijsector
 Studenten Sportraad Amsterdam, een Amsterdamse studentensportraad
 SubStation Alpha, een ondertitelingsformaat